Чемпіонат Андорри 2011–2012 — 17-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вперше став Лузітанос.

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Санта-Колома візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубка Андорри з футболу 2012

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Інтер (Ескальдес-Енгордань) залишився в Першому дивізіоні на наступний сезон.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/20 травня 2012

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2011—2012
Андорра
Андорра